Pectinopygus är ett släkte av insekter som beskrevs av Eric Georg Mjöberg 1910. Pectinopygus ingår i familjen fjäderlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fjäderlöss
Pectinopygus